„Foch” – francuski krążownik typu Suffren zwodowany w 1929 roku
 „Foch” – francuski lotniskowiec typu Clemenceau zwodowany w 1960 roku
 AMX-50 Foch – francuski prototypowy niszczyciel czołgów z okresu po II wojnie światowej
 Ferdinand Foch – francuski marszałek
 Nina Foch – amerykańska aktorka
 Foch – stacja metra w Lyonie